Niemcy:
 Fambach – rzeka, dopływ Werry
 Fambach – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen